KLC steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Kaolack, ein senegalesischer Flughafen (IATA-Code)
 Klagenfurter Leichtathletik Club, ein österreichischer Leichtathletikverein
 Klippenland-Chroniken, eine Fantasy-Jugendromanreihe
 KLM Cityhopper, eine niederländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kodiak Launch Complex, die frühere Bezeichnung des Pacific Spaceport Complex – Alaska

Abkürzung